srebro – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Ag, łac. argentum)
 srebro – barwa
 nowe srebro – rodzaj stopu
 srebro piorunujące – materiał wybuchowy
 srebro rodzime – minerał
 Srebro – powieść Stevena Savile
 Srebro – potocznie srebrny medal (za drugie miejsce)

Osoby noszące nazwisko Srebro:
 Maciej Srebro – polski polityk